The Dog and the Bone – film del 1909 diretto da Frank Wilson
 The Dog and the Bone – cortometraggio di animanzione del 1921 dell'Aesop's Fables Studio
 The Dog and the Bone – cortometraggio di animazione del 1937 di George Gordon